Hubrig ist der Name von:

 Andrea Dombois (* 1958), geschiedene Hubrig, deutsche Politikerin (CDU)
 Hans Hubrig (1924–1982),  deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Hubrich